Asio abyssinicus — вид птиц из семейства совиных (Strigidae).

Распространение 
Встречаются на территории Эфиопии и Северной Кении на высотах до 3900 м над уровнем моря.

Описание 
Сова средних размеров. Глаза жёлтые, клюв чёрный, «брови» серые. Вид схож с Asio otus, но их ареалы не пересекаются, а Asio abyssinicus в целом темнее.

Поведение и размножение 
Ночная птица. Использует чужие гнёзда. Когти Asio abyssinicus существенно сильнее, чем у других членов рода, в результате ей доступен более широкий спектр добычи, включая более мелких птиц, лесных и полевых мышей, землероек.

Примечания 

Ушастые совы
Птицы Африки
Животные, описанные в 1843 году